1,1-dibromoetan
 1,2-dibromoetan